Міма Яушовець виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1977 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Флоренцу Міхай з рахунком 6–2, 6–7(5–7), 6–1. Defending champion Сью Баркер did not defend her title.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Міма Яушовець — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Міма Яушовець (Champion)
 Кеті Мей (чвертьфіналіст)
 Гельга Мастгофф (3 коло)
 Регіна Маршикова (півфіналіст)
 Рената Томанова (чвертьфіналіст)
 Леслі Гант (1 коло)
 Джанет Ньюберрі (півфіналіст)
 Ненсі Річі (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1977 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1977 у тенісі